Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Meigs (Meigs County) :
Comté de Meigs, situé dans l'État de l'Ohio ;
Comté de Meigs, situé dans l'État du Tennessee.